Палич (, ) — фамилия и топоним. Известные носители:

 Палич, Авдо (1958—1995?) — командующий боснийскими силами во время боснийской войны.
 Палич, Герхард (1913—1944) — гауптшарфюрер СС.
 Палич, Иоганн Георг (1723—1788) — немецкий естествоиспытатель, астроном-самоучка.
 Палич, Петер (1918—2004) — немецкий театральный режиссёр.

Топоним 
 Палич — город в Сербии.
 Палич — озеро в Сербии.

Другое 
 Палич — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.